Шмерах () — река в Германии, протекает в районе Швебиш-Халль земли Баден-Вюртемберг. Площадь водосборного бассейна реки составляет 35,654 км², длина реки — 14,031 км.

Шмерах — крупнейший правый приток Бюлера. На реке расположен небольшой город Ильсхофен. Впадает в Бюлер к северу от деревни Обершеффах. Высота устья — 288,7 над уровнем моря.

Наибольший приток —  (левый, длина 5,57 км).

Примечания

Литература 
 

Бассейн Кохера
Реки Баден-Вюртемберга